La competizione 12,5 km inseguimento maschile di biathlon ai XXI Giochi olimpici invernali si è svolta il 16 febbraio al Whistler Olympic Park presso Vancouver, in Canada.

Risultati 

12